Controlador del trànsit aeri
 Controlador de videojoc, comandament destinat al jugador en els videojocs
 Controlador de dispositiu, programari destinat al control dels perifèrics d'un ordinador